Afganisztán zászlaja Afganisztán egyik állami jelképe. 1997. október 27-én adoptálták.

Leírása 
1997-ben a tálibok bevezették a Shahadát feketén, fehér zászlón az Afganisztáni Iszlám Emírség nemzeti zászlajaként.

Zászlók

Források 

 

Nemzeti zászlók
Zaszlo